Halporn ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara C. Halporn (* 1938), US-amerikanische Historikerin
 James W. Halporn (1929–2011), US-amerikanischer Klassischer Philologe